Dietrich Hahne ist der Name folgender Personen:

*Dietrich Hahne (Politiker) (1892–1974), deutscher Arzt, Landwirt und Politiker (CDU)
Dietrich Hahne (Komponist) (* 1961), deutscher Komponist und Medienkünstler